Portland est le nom d'un certain nombre de villes, les plus grandes étant Portland dans l'Oregon et Portland dans le Maine, aux États-Unis. Le nom a été donné à partir de celui de l'île de Portland, dans le comté de Dorset, au Royaume-Uni.
Portland à la Guadeloupe près de la commune de Le Moule

Localités

Portland, Nouvelle-Galles du Sud
 Portland, Victoria

Portland, Ontario
 Portland, Terre-Neuve-et-Labrador

Portland, Arkansas
 Portland, Colorado
 Portland, Connecticut
 Portland, une localité, siège du comté de Jay dans l'Indiana,
 Portland, Kentucky, quartier de Louisville et ancienne ville
 Portland, Maine
 Portland, Michigan
 Portland, une localité du Comté de Chautauqua dans l'État de New York,
 Portland, Dakota du Nord
 Portland, une ville du comté de Chautauqua, dans l' État de New York.
 Portland, Ohio
 Portland, Oregon
 Portland, Pennsylvanie
 Portland, Tennessee
 Portland, Texas
 Portland, comté de Dodge, Wisconsin
 Portland, comté de Monroe, Wisconsin
 New Portland, Maine
 South Portland, Maine

Portland, paroisse

Portland, dans la région du Northland de l'Île du Nord

Portland, village de la commune d'Albrandswaard, province de la Hollande-Méridionale

Divers 
 Portland, île du Royaume-Uni située dans la Manche au large du Dorset ;
 île de Portland est une petite île de la pointe de la péninsule de Mahia au niveau de l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
 Le ciment Portland, type de ciment courant ;
 Le golfe de Portland, un golfe de l'océan Pacifique bordant les côtes canadiennes et américaines de la Colombie-Britannique et de l'Alaska ;
 Le canal Portland, un fjord de l'océan Pacifique marquant une partie de la frontière entre le Canada et les États-Unis, entre la Colombie-Britannique et l'Alaska ;
 Portland, un film réalisé par Niels Arden Oplev sorti en 1996 ;
 Portland, un remorqueur américain.

• Portland island : distict de la vile de liberty city dans la serie de jeu video grand theft auto